Гладиатор:

 Гладиатор — наименование бойцов в Древнем Риме.
 Гладиатор — фильм 1992 года.
 Гладиатор — фильм 1986 года.
 Гладиатор — фильм 1969 года.
 Гладиатор — фильм 2000 года.
 Гладиатор — тип киборга в игре Quake IV.
 Гладиатор — суперзлодей из вселенной Marvel Comics.

См. также 

 Гладиатрикс — фильм 2001 года.